De UCI World Ranking, in het Nederlands ook de UCI-wereldranglijst genoemd, is een wereldranglijst die sinds 10 januari 2016 wordt opgesteld door de Internationale Wielerunie UCI. Voor vrouwen werd de ranglijst al langer opgesteld. In elke UCI-wedstrijd kunnen punten worden behaald.

Mannen

Nummers 1

Eindklassementen

Vrouwen

Nummers 1

Eindklassementen

Externe link 
 UCI

Wielerklassement